Secret Service – czasopismo o grach komputerowych
 United States Secret Service – jeden z federalnych organów ścigania w Stanach Zjednoczonych
 Secret Service – szwedzki zespół pop-rockowy